Muziek
 Demasiado corazón (Mink DeVille), een Engelstalige single met een couplet Spaans van Mink DeVille uit 1983 (in België en Nederland in 1984)
 Demasiado corazón (Willie Colón), een Spaanstalige single van Willie Colón uit 1998
Film
 Demasiado corazón (1992), een Spaanse film (thriller) uit 1992
 Demasiado corazón (1997), een Mexicaanse een televisieserie (telenovela) uit 1997